lgl – codice ISO 639-3 della lingua wala
 LGL – acronimo della Lithuanian Gay League
 LGL – acronimo per large granular lymphocyte, in italiano linfociti grandi granulari